Форум тихоокеанских островов () — межправительственная организация, основной целью которой является углубление сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана и представление их интересов. Форум был основан в 1971 году под названием Южнотихоокеанский форум (), но в 2000 году для корректного отражения географического положения его членов, которые находятся как в северной, так и в южной частях Тихого океана, организация была переименована в Форум тихоокеанских островов.

Членами форума являются Австралия, Вануату, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Фиджи. С 2006 года ассоциированными членами ФТО стали заморские территории Франции — Новая Каледония и Французская Полинезия. Пять государств Микронезии: Маршалловы Острова, Кирибати, Науру, Федеративные Штаты Микронезии и Палау входили в ФТО до февраля 2021 года.

Приведение в исполнение решений Форума осуществляется Секретариатом Форума тихоокеанских островов (), созданном на основе Южнотихоокеанского бюро по экономическому сотрудничеству (). Секретариат согласует региональные точки зрения в вопросах политики и экономики, а также разрабатывает программы экономического, транспортного и торгового сотрудничества и возглавляет Совет региональных организаций в Тихом океане ().

Самые благополучные с экономической точки зрения государства-члены Форума, как и самые крупные по численности населения, — Австралия и Новая Зеландия. Поэтому эти два государства выступают жизненно важными для других стран Океании донорами в экономику развивающихся стран и рынками сбыта для их продукции (например, торговое соглашение между Фиджи и Австралией по вопросам экспорта продукции текстильной промышленности). Помимо этого, Австралия и Новая Зеландия являются гарантами стабильности и безопасности в регионе, в частности, обладают правом введения на территорию других государств-членов своих войск для поддержания порядка/стабилизации в странах ФТО (мандат на это был предоставлен после подписания главами государств-членов Бикетавской Декларации () на 31-м саммите Форума тихоокеанских островов в Кирибати в октябре 2000 года).

История 
Первая встреча участников Южнотихоокеанского Форума была инициирована Новой Зеландией и проводилась с 5 по 7 августа 1971 года в Веллингтоне. На Форуме было представлено 7 государств, включая президента Науру, премьер-министра Западного Самоа, Тонга и Фиджи, премьера Островов Кука, австралийского министра по делам внешних территорий и премьер-министра Новой Зеландии. Эта встреча была больше похоже на неофициальное и неформальное обсуждение широкого круга вопросов, которые так или иначе касались жизни народов, населявших южную часть Тихого океана. Особое внимание уделялось вопросам торговли, судоходства, туризма и образования. С тех пор такие встречи проводились ежегодно в какой-нибудь из стран-участников Южнотихоокеанского Форума. В 1999 году, на 30-м Южнотихоокеанском Форуме, было принято решение о переименовании организации в Форум тихоокеанских островов и о расширении вопросов, входящих в круг обсуждения этой организации.

2 мая 2009 Фиджи исключена из Форума, в связи с нарушением прав человека.

Основные направления деятельности 
Цель Форума Тихоокеанских островов — действовать при поддержке правительств стран-участников Форума для увеличения экономического и социального благополучия людей в южной части Тихого океана посредством углубления сотрудничества между правительствами и международными организациями. На сегодняшний день основными направлениями Форума являются поддержание безопасности, развитие экономического сотрудничества в рамках региона, решение социально-экономических проблем, а также деятельность по защите окружающей среды.

Безопасность 
Структура региональной безопасности состоит  из ряда принятых Форумом деклараций. 
В 1992 году Форумом была принята декларация Хониара, целью которой было сближение стран по борьбе с различными видами преступной деятельности. Признавалась необходимость создания законодательной базы в данной сфере, а также создания структуры, контролирующей действия в данном направлении, в связи с чем в 1997 году была принята Декларация Аитутаки, которая не только способствовала усилению координации между государствами, но и признавала необходимость ежегодных встреч,  а также присутствие вооруженных сил на своих территориях. 
В 2000 году в связи с межэтническими конфликтами на Соломоновых островах была принята декларация Бикетава,  центральным вопросом которой стало вмешательство во внутренние конфликты. Основными принципами декларации стали демократическое управление, верховенства закона, а также невмешательство во внутренние дела других членов Форума. 
События 11 сентября 2001 года заставили правительства Австралии, Новой Зеландии, а также островных стран пересмотреть своё отношение к угрозе распространения терроризма. Форум Насонини 2002 года вновь подтвердил необходимость сотрудничества правоохранительных органов, которую стороны попытались оформить в декларации Насонини. Основной декларации стала декларация Хониара 1992 года, а основными направлениями стали борьба с отмыванием денег, торговлей наркотиками, терроризмом и контрабандой людей.

Экономическое сотрудничество 
Основополагающими документами в структуре экономического сотрудничества Океании являются Соглашение об установлении более тесных экономических отношений(PACER), подписанное 18 августа 2001, а также первое соглашение о Свободной Торговле(PICTA), подписанное 18 августа 2001 и вступившее в силу 13 апреля 2003 года. Данное соглашение имело своей целью установление более близких торговых связей между странами Форум и определило цели и направления зоны свободной торговли. Прежде всего, в зоне свободной торговли действует принцип равного обращения:  все товары  должны рассматриваться одинаково.  Второй принцип заключается в том, что нельзя допускать дискриминации в отношении иностранных товаров и продуктов. Таким образом, страны должны отказаться от тарифов на импортные товары, импортных квот и различного рода субсидий, что ведет к уменьшению государственного дохода, подорожанию иностранных продукции и угрожает местному производству.

Социальное обеспечение 
В социальном обеспечении Форум Тихоокеанского региона работает в нескольких направлениях: это прежде всего система здравоохранения, а также вопросы продовольственного снабжения и развитие соответствующих институтов.

Кроме того, ввиду тяжелой социально-экономической ситуации в  большинстве стран региона Форум предпринимает меры по борьбе с распространенными в регионе инфекционными заболеваниями. Наконец, на уровне министров осуществляются превентивные меры по развитию образования и обеспечения базовой грамотности для жителей Океании.

Климат  
По очевидным причинам наибольшее внимание уделяется изменению климата, так как стихия - это самая главная угроза для существования народов Тихого океана. Подъём уровня моря, вторжение соленой воды в пресные воды,увеличение катаклизмов или обесцвечивание кораллов, ведущее к вымиранию прибрежной экосистемы, могут стать смертельно опасными для островитян. Наиболее характерным примером является Тувалу, в котором уровень суши — 1 метр над уровнем моря.

Участники 
В феврале 2021 года пять стран Микронезии заявили о выходе из Форума из-за недовольства итогами выборов генерального секретаря организации. Ожидалось, что будет обычная ротация поста генсека между странами Полинезии, Микронезии и Меланезии, и генеральный секретарь будет избран из одной из стран Микронезии, однако этого не случилось, а на выборах победил представитель от Полинезии — бывший премьер-министр Островов Кука Генри Пуна. 

Форум также тесно сотрудничает и ведёт диалог с 12 партнёрами: Великобританией, Европейским союзом, Индией, Индонезией, Канадой, Китаем, Малайзией, США, Филиппинами, Францией, Южной Кореей, Японией.

Институты и правовые рамки 
Секретариат Форума тихоокеанских островов был создан в 1972 году и носил название Торговое бюро (), которое в дальнейшем было переименовано в Южнотихоокеанское бюро по экономическому сотрудничеству. Название Секретариат Южнотихоокеанского форума было одобрено правительствами стран-членов в 1988 году, а Секретариат Форума тихоокеанских островов в 2000 году.

Структура Форума является по-своему уникальной: отсутствие официальной Конституции в Форуме Тихоокеанских Островов придает ему гибкость, а отсутствие  системы голосования поощряет принятие решений на основе консенсуса.

В структуре Секретариата Форума тихоокеанских островов действуют четыре подразделения:
 Развития и экономической политики;
 Торговли и инвестиций;
 Политических, международных и правовых дел;
 Корпоративной службы.

Саммиты

Примечания

Ссылки 

Торговые блоки
Тихоокеанские международные организации
Политика Океании